Le patronyme el-Yousfi ( اليوسفي ) est un patronyme arabe bien que beaucoup d'amazigh portent aussi ce nom . Le Yousfi correspond à la Tangerine.

Lissasfa c'est des Yousfi installés à Casablanca originaire de Al Bassra. .

Youcef Yousfi (1941-), homme politique algérien ;
Nadia El Yousfi (1965-), femme politique belge ;
Mohamed Ali Yousfi (1950-), écrivain et traducteur tunisien ;
Mohamed El Yousfi (1991-), joueur de football international marocain.
Mokhtar Yousfi (1991),  développeur web
Abdellah Yousfi  (1968) artiste peintre marocain .

Autres
Gouvernement Abderrahman Yousfi,  du Maroc sous le premier ministre Abderrahman el-Youssoufi.

Patronyme arabe